Tengelmann steht für:
 Tengelmann (Unternehmen) (Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG), ein internationaler Handelskonzern
 Supermarktfilialen der Kaiser’s Tengelmann GmbH, einer (mittlerweile nicht mehr existenten) Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe Tengelmann. Die Geschäfte gehören heute zu Edeka bzw. Rewe.

Tengelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Tengelmann (1864–1904), Prokurist der Firma Wilhelm Schmitz-Scholl (Wissoll)
 Ernst Tengelmann (1870–1954), deutscher Unternehmer
 Herbert Tengelmann (1896–1959), deutscher Industrieller
 Walter Tengelmann (1898–1981), Bergwerksdirektor, Stadtverordneter in Essen  
 Wilhelm Tengelmann (1901–1949), Landrat, Generaldirektor, Beauftragter des Preußischen Ministerpräsidenten für Wirtschaftsfragen